Var, VAR — аббревиатуры:

 Video assistant referee — cистема видеопомощи арбитрам;
Value Added Reseller — компания, которая модифицирует/расширяет возможности уже существующего продукта, а затем перепродаёт его как новый продукт;
 Value At Risk — стоимостная мера риска;
 Vector AutoRegression — векторная авторегрессия;
 Variable — переменная (программирование);
 Variance — дисперсия случайной величины;
 var. — разновидность или вариетет в названиях биологических таксонов.

См. также 
 Вар